I risultati completi del motomondiale 2017 furono i seguenti:

Sistema di punteggio e legenda

Le classi

MotoGP

Iscritti
Tutte le motociclette in competizione sono equipaggiate con pneumatici forniti dalla Michelin.

Classifica piloti

Classifica costruttori

|-

|-

|-

|-

|-

|}

Classifica squadre

Moto2

Iscritti 
Tutte le motociclette in competizione sono equipaggiate con pneumatici forniti dalla Dunlop e propulsore fornito dalla Honda.

Classifica piloti

Classifica costruttori

|}

Moto3

Iscritti 

Tutte le motociclette in competizione sono equipaggiate con pneumatici forniti dalla Dunlop.

Classifica piloti

Classifica costruttori

|}

Collegamenti esterni 
 

 2017